Littleton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Littleton Township (Illinois)
 Littleton Township (North Carolina)